Shamal — студийный альбом группы Gong, первоначально изданный в 1976 году.

Характеристика 
Альбом был написан и записан без участия основателя группы Дэвида Аллена, и соответственно лишен хиппистской эксцентрики предыдущих альбомов. Тем не менее, в целом он сохраняет стилистику прогрессивного рока (особенно, в плане гитарной работы Стива Хилледжа), медленно дрейфуя в направлении джаз-фьюжна. Обычно альбом рассматривается как переходный по стилю между прогрессивным фэнтези Аллена и джаз-фьюжном Пьера Мерлена конца 1970-х годов.

Продюсером альбома был барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон.

Список композиций 
Сторона А

 «Wingful of Eyes» (Хоулетт) — 8:19
 «Chandra» (Лемуан) — 7:16
 «Bambooji» (Малерб) — 5:21

Сторона В

 «Cat in Clark’s Shoes» (Малерб) — 7:45
 «Mandrake» (Мерлен) — 5:07
 «Shamal» (Бауер, Хоулетт, Лемуан, Малерб, Мерлен) — 8:58

Музыканты 
 Пьер Мерлен — барабаны, вибрафон, трубчатые колокольчики
 Майк Хоулетт — бас-гитара, вокал
 Хорхе Пинчевски — скрипка
 Мирей Бауер — перкуссия, колокольчики, ксилофон, гонг, маримба
 Сэнди Колли — вокал
 Дидье Малерб — флейта, бансури, гонг, сопрано-саксофон, тенор-саксофон
 Микетт Жироди — клавишные, вокал
 Стив Хилледж — акустическая гитара, электрогитара
 Патрис Лемуан — клавишные

Ссылки 
 https://www.allmusic.com/album/shamal-mw0000203791
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=4634

Альбомы Gong